Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Mirjana Lučić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helena Suková et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Strasbourg
Tennis en France en 1997
Tennis en mai 1997